Le sei mogli di Enrico VIII (The Six Wives of Henry VIII) – miniserie televisiva britannica del 1970, in 6 puntate
 The Six Wives of Henry VIII – album del 1973 di Rick Wakeman
 The Six Wives of Henry VIII - Live at Hampton Court Palace – album live del 2009 di Rick Wakeman

Pagine correlate 
 Le sei mogli di Enrico VIII